Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu to przewoźnik świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego. Działa od 1 maja 1969 roku na obszarze miasta Kędzierzyna-Koźla, od września 2007 r. realizuje także kursy do sąsiednich gmin miasta.

Linie autobusowe 
Obecnie MZK Kędzierzyn-Koźle obsługuje 12 linii autobusowych:

Tabor

Pojazdy przeznaczone do ruchu liniowego

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu

Operatorzy publicznego transportu zbiorowego w województwie opolskim
Transport w Kędzierzynie-Koźlu
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1969